Honeyland (2019) - Macedonische documentaire
 Honeyland (1935) - Amerikaanse animatiefilm